Вильвьестре-дель-Пинар ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Занимает площадь 38,1 км². Население — 698 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Peña el Cirate

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса